Олег Кваша:
 Кваша, Олег Семёнович (род. 1958) — советский и российский музыкант и композитор.
 Кваша, Олег Владимирович (род. 1978) — российский хоккеист.